Tsegay ist der Familienname folgender Personen:

 Atsedu Tsegay (* 1991), äthiopischer Langstreckenläufer
 Gudaf Tsegay (* 1997), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Samuel Tsegay (* 1988), eritreischer Langstreckenläufer
 Temesghen Tsegay, eritreischer Fußballspieler
 Yemane Tsegay (* 1985), äthiopischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Tsegaye (Begriffsklärungsseite)
 Tsega